

Geografia 
 Mayflower – città dell'Arkansas, Stati Uniti

Navi 
 Mayflower – nave con la quale i padri pellegrini raggiunsero gli Stati Uniti d'America l'11 novembre 1620
 Mayflower – yacht statunitense che gareggiò nell'America's Cup nel 1886

Altro 
 Mayflower – personaggio dei fumetti DC Comics
 Mayflower – romanzo rosa di Harriet Beecher Stowe pubblicato nel 1843
 Patto del Mayflower – contratto sociale sottoscritto su base maggioritaria per stabilire delle regole comuni per l'insediamento che sarebbe diventato la colonia di Plymouth, composto dai passeggeri della Mayflower
 Triumph Mayflower – autovettura prodotta dalla Triumph Motor Company tra il 1949 ed il 1953
 Mayflower Photoplay Company – casa di produzione cinematografica statunitense